Флаг муниципального образования Бейсу́гское сельское поселение Выселковского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 декабря 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5090.

Описание 
«Полотнище зелёного цвета с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль верхнего края двухцветную полосу в 1/4 полотнища, орнаментированную в виде жёлтых силуэтов пяти церковных куполов на голубом фоне. На основной, зелёной части полотнища посередине расположены вертикальная полоса шириной в 1/15 ширины полотнища, составленная из перемежающихся трёх чёрных и двух белых участков одинакового размера, и перекрывающее эту полосу бело-желто-чёрное изображение весов с колосьями в одной чашке и монетами в другой, причём плечи весов заменяет казачья шашка».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности сельского поселения.

В состав поселения входят три населённых пункта.

Станица Новодонецкая аллегорически показана в виде синей полосы с золотыми куполами. Изображение куполов указывает на храм Пресвятой Богородицы, находящийся в станице.

Населённый пункт Бейсуг, с железнодорожной станцией Бурсак, основан на казачьих землях как посёлок купцов, торговавших хлебом, что аллегорически отображено изображением столба переменных чёрно-белых тинктур в сочетании с весами, изображёнными в виде золотых чаш, где белая шашка, без ножен, является плечами весов; в одной из чаш — золотые монеты, в другой — пшеничные колосья со стеблями положенные веером.

Изображение пшеничных колосьев символизирует плодородие, достаток.

Жёлтый цвет (золото) — символ величия, богатства и процветания, прочности.

Станица Александро-Невская аллегорически показана казачьей шашкой без ножен.

Зелёный цвет символизирует природу, сельское хозяйство, жизнь, возрождение, здоровье.

Синий цвет (лазурь) символизирует безупречность, добродетель, возвышенные устремления, волю, чистое небо, а также аллегорически указывает на реку Бейсуг, протекающую вдоль всего поселения.

Примечания 

Флаги с изображением шашки
Флаги с изображением весов
Флаги с изображением пшеничного колоса
Деньги в геральдике